Německá fotbalová Bundesliga 1977/78 probíhala podzimu 1977 do jara 1978. Byla 18. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým 1. FC Köln, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů 1978/79 si zajistil finalista poháru Fortuna Düsseldorf. Účast v Poháru UEFA 1978/79 si zajistily další čtyři týmy - Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC,VfB Stuttgart a MSV Duisburg. Sestoupily poslední tři týmy - TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken a FC St. Pauli.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1977
Fotbal v roce 1978
Sport v Německu v roce 1977
Sport v Německu v roce 1978